Tenisowy turniej WTA China Open 2010 odbył się w dniach od 2 do 10 października w stolicy Chin, Pekinie, na kortach twardych. Łączna pula nagród wyniosła 4 500 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione 

|

|}

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione 

|

|}

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

Przypisy 

2010 w tenisie ziemnym
2010
2010 w Chinach